Малон (Сарагоса)
 Бенуа Малон (, 1841—1893) — французький письменник-публіцист
 Малон Сесіль-Джон (; 1890 – 1965) — британський військовий і політичний діяч